Alfa Romeo Giulia – samochód osobowy klasy średniej produkowany w latach 1962–1978.
 Alfa Romeo Giulia – samochód osobowy klasy średniej produkowany od 2016 roku.

Inne 
 Alfa Romeo Giulia SWB Zagato – one-off zbudowany przez Zagato w 2022 roku.